Mink steht für:

 Amerikanischer Nerz, eine Marderart
 Mink Bürsten, deutscher Hersteller technischer Bürsten
 Mink Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Mink ist der Familienname folgender Personen:
 Ben Mink (* 1951), kanadischer Musiker
 Birgit Blättel-Mink (* 1957), deutsche Soziologin
 Carl Mink (1883–1939), deutscher Architekt, Künstler und Kunstpädagoge
 Claudette Mink (* 1971), kanadische Schauspielerin
 Dorothea Mink, deutsche Modedesignerin und Hochschullehrerin
 Gaby Mink, deutsche Fußballspielerin
 Graham Mink (* 1979), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Johannes Mink (1868–1931), Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau
 Mate Mink-Born (1882–1969), deutsche Malerin
 Matthias Mink (* 1967), deutscher Fußballspieler
 Oliver Mink (* 1963), deutscher Synchronsprecher und Schauspieler
 Patsy Mink (1927–2002), US-amerikanische Politikerin
 Therese Mink (1812–1881), österreichische Sängerin
 Wilhelm Mink (1807–1883), deutscher Insektenkundler

Siehe auch:
 Minck
 Minks